Al Hazm puede referirse a:

Al Hazm: ciudad de Arabia Saudita.
Al Hazm: ciudad de Yemen.
Al-Hazm Rass, equipo de fútbol saudí
Distrito de Al Hazm en Yemen.